nić Ariadny
 nić dentystyczna
 nić krawiecka
 nić pajęcza
 nić – forma ukształtowania ciała organizmów wielokomórkowych lub kolonii – nić grzybni, trychom, filament
 Nić – francusko-belgijsko-tunezyjski film  z 2009
 Nić – indyjski film z 2006
 Nić – polski film animowany z 1987

Zobacz też 
 nitka